Calcinara ima više značenja:
 Calcinara, Massa-Carrara
 Calcinara, Piacenza